Малые гимнуры () — род млекопитающих из подсемейства гимнур (Galericinae) семейства ежовых (Erinaceidae).

Их ближайшими родственниками являются ископаемые Lantanotherium и Thaiagymnura, а также ныне живущие Neotetracus и Neohylomys.

Представители этого рода встречаются в Юго-Восточной и Восточной Азии.

Классификация 
Выделяют три современных и один вымерший вид:

Примечания 

Гимнуры
Роды млекопитающих